Швидкий — украинская фамилия.

 Швидкий, Алексей Порфирьевич — Герой Социалистического Труда.
 Швидкий, Денис Александрович — хоккеист.

См. также 
 Швыдкий, Вадим Семёнович — украинский оперный и камерный певец (бас).
 Швыдкой